Толбачик:

 Толбачик — вулканический массив на востоке Камчатки.
 Толбачик — река на полуострове Камчатка в России.